

Patronyme 
 Aliyah Shipman (née en 2003) est une taekwondoïste américano-haïtienne
 Ernest Shipman (1871-1931) est un producteur canadien
 Harold Shipman (1946-2004) est un médecin et tueur en série britannique.
 Jamar Shipman (né en 1985) est un catcheur américain, plus connu sous le nom de ring de Jay Lethal
 Nell Shipman (1892-1970) est une actrice canadienne
 Samuel Shipman (1881-1937) est un dramaturge américain d'origine autrichienne.

Toponyme 
 Shipman, un village du comté de Macoupin, en Illinois, aux États-Unis.